Rigney bezeichnet als Ortsname:

 Rigney, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Rigney (Neuseeland), Siedlung in Neuseeland

Rigney ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Rigney (1918–2001), US-amerikanischer Baseballspieler und -manager
 Brian Rigney (* 1963), irischer Rugbyspieler
 Frank Rigney (1936–2010), kanadischer Footballspieler
 Harold William Rigney SVD (1900–1980), US-amerikanischer römisch-katholischer Priester
 Hugh M. Rigney (1873–1950), US-amerikanischer Politiker
 James Oliver Rigney, Jr. (1948–2007), US-amerikanischer Schriftsteller, siehe Robert Jordan (Schriftsteller, 1948)
 Johnny Rigney (1914–1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Topper Rigney (1897–1972), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:

 Flagey-Rigney, Gemeinde im französischen Département Doubs